Familia lui Moș Crăciun se poate referi la:

 Familia lui Moș Crăciun (Meet the Santas), film TV din 2005 cu Steve Guttenberg și Crystal Bernard în rolurile principale și regizat de Harvey Frost
 Familia lui Moș Crăciun (The Santa Clause 3: The Escape Clause), film de Crăciun din 2006 cu Tim Allen, regizat de Michael Lembeck